A Gruta Nossa Senhora de Lourdes é um templo católico localizado no Bairro Cascata de Porto Alegre, RS.

Histórico
Alguns sacerdotes da Arquidiocese de Porto Alegre, em 1933, liderados pelo Mons. Leopoldo Neis, compraram uma propriedade de 10 hectares nos limites do arraial da Glória, na base do chamado Morro da Polícia, num ponto denominado Cascata. Entre os sacerdotes compradores estava o Côn. João Cordeiro da Silva, o grande idealizador da Gruta de Lourdes em Porto Alegre.

Em janeiro de 1935 iniciaram as obras da futura gruta, lideradas pela firma dos Irmãos Baseggio, que ficou pronta em três meses. Aos 21 de abril de 1935, na tarde do Domingo de Páscoa, o Arcebispo de Porto Alegre, Dom João Becker inaugurou a Gruta de Nossa Senhora de Lourdes, sendo um local para muitas peregrinações em Porto Alegre.

Em janeiro de 2011 os cuidados pastorais da Gruta foi entregue a Comunidade Missionária Providência Santíssima, depois de quase quarenta anos da presença do Mons. Antônio Lorenzatto a frente da Gruta. A administração continua sendo feita pela Sociedade Fraterno Auxílio, da Arquidiocese de Porto Alegre. Por cerca de três meses o Padre Clayton Ferreira Telles esteve a frente da Gruta até a chegada do novo reitor.

O Idealizador
O Côn. João Cordeiro da Silva, nascido na cidade de Taquari, no dia 22 de outubro de 1873, durante os anos de sua formação, recebida em Porto Alegre da parte dos Capuchinhos franceses, ouviu muito falar nas aparições, milagres e graças ocorridos em Lourdes, na França; acabou tornando-se um grande devoto de Nossa Senhora de Lourdes.

Em 1925, por motivo do Ano Santo, o Côn. Cordeiro peregrinou a Roma e Lourdes; maravilhado com o que viu em Massabielle, tomou a decisão de construir uma gruta em Porto Alegre. O ponto escolhido era fantástico: junto à Cascata, próximo ao Bairro Glória, mas a propriedade não podia ser adquirida por questões de herança. Só em 1933 o problema foi solucionado e a área em questão foi comprada por um grupo de sacerdotes. Côn. João Cordeiro foi auxiliado por vários benfeitores para dar início as obras da futura gruta. Obra que ficou pronta em três meses.

Complexo da Gruta

A Gruta de Nossa Senhora de Lourdes em Porto Alegre, não conta somente com a gruta propriamente dita, mas possui um complexo amplo que foi sendo ampliado e organizado a partir da década de 70 quando Mons. Lorenzatto foi nomeado para assumir a reitoria da Gruta de Porto Alegre.

Em 21 de janeiro de 1972 foram iniciadas as benfeitorias, sendo canalizado o córrego, aterro e terraplanagem do parque, foi construído um pequeno restaurante, residência do zelador, sanitários públicos, lojinha de lembranças e artigos religiosos, garagem, a capela onde são celebradas as missas (na gruta somente são celebradas missas durante as festividades da padroeira e na romaria do mês de maio), sacristia e salas de aconselhamento.

Desde 1949 existe integrado ao complexo da Gruta, o Cemitério dos Padres da Arquidiocese de Porto Alegre, criado pelo Monsenhor Leopoldo Neis. Lá esteve sepultado até o ano de 2002 o sacerdote Roberto Landell de Moura.

Nossa Senhora de Lourdes e a Igreja de Porto Alegre
A devoção a Nossa Senhora de Lourdes sempre esteve enraizada na história da Arquidiocese de Porto Alegre. O segundo bispo do Rio Grande do Sul, Dom Sebastião Dias Laranjeira, foi um grande devoto da Virgem de Lourdes. Quando esteve na Europa, já como bispo, participando do Concílio Vaticano I, peregrinou a cidade de Lourdes na França.

Durante longos anos Dom Sebastião sofria gravemente de úlceras estomacais. Os especialistas prognosticaram tratar-se de um câncer; médicos de renome declararam o mal incurável. Ele porém, fez a promessa, se recuperasse a saúde, de peregrinar novamente à cidade de Lourdes; e também ergueria uma capela em Porto Alegre dedicada a São Rafael.

Apesar de todas as previsões humanas, Dom Sebastião ficou curado. Tratou logo de construir a Capela de São Rafael (situada no centro de Porto Alegre, na rua Riachuelo), sendo inaugurada no dia 27 de janeiro de 1878. No ano seguinte, o bispo de Porto Alegre peregrinou pela segunda vez ao Santuário de Lourdes, na França. Na Capela dedicada a São Rafael, Dom Sebastião mandou construir uma pequena gruta, sendo inaugurada pelo próprio bispo no dia 12 de fevereiro de 1879. Ele próprio foi um grande propagador da devoção a Nossa Senhora de Lourdes na cidade e no estado.

Já o primeiro arcebispo de Porto Alegre, Dom Cláudio Ponce de Leão, que foi o grande incentivador da vinda para o Rio Grande do Sul, de várias comunidades religiosas; confiou a direção do seminário arquidiocesano aos padres capuchinhos franceses, que traziam consigo a devoção a Nossa Senhora de Lourdes. Aqui, eles transmitiram essa ardente piedade aos seus alunos, entre os quais se encontrava o futuro sacerdote João Cordeiro da Silva, idealizador da Gruta em Porto Alegre.

Os frades capuchinhos, no ano de 1906, em cumprimento a uma promessa, ergueram em Veranópolis uma Gruta dedicada a Virgem de Lourdes. A devoção foi se espalhando e, em 1919, surgiu na Azenha uma modesta capelinha, que depois s transformou em uma paróquia.

Os dois arcebispos que se seguiram depois de Dom Cláudio Ponce de Leão, também foram devotos da Virgem de Lourdes. Dom João Becker que inaugurou a grande Gruta em Porto Alegre e o Cardeal Vicente Scherer que ao se tornar arcebispo emérito passou a residir bem próximo a gruta no Bairro Cascata.

Imagem Histórica

Na Capela da Gruta de Nossa Senhora de Lourdes em Porto Alegre se conserva uma imagem histórica da Virgem de Lourdes. É uma imagem em gesso de 105 cm de altura, que pertenceu ao arcebispo Dom João Becker. Ele a tinha consigo em seu gabinete.

Quando Dom Vicente Scherer assumiu em 1946, ele a manteve também em seu gabinete. Escrevia os programas: A Voz do Pastor; aos pés da imagem onde fazia também suas orações. Mesmo quando a Cúria Metropolitana de Porto Alegre foi transferida de endereço, (da Rua Mostardeiro para a Rua Espírito Santo) em 1950, o arcebispo levou a imagem consigo. Ao tornar-se emérito, Dom Vicente Scherer, em 1981, a imagem permaneceu na cúria, em um lugar a parte, até que Mons. Antônio Lorenzatto, pediu à Dom Cláudio Colling que a imagem fosse doada a Gruta de Porto Alegre, o que aceitou de imediato.

Ao levar para Gruta no Bairro Cascata, Dom Vicente Scherer, pediu que a histórica imagem permanecesse com ele, fato que ocorreu até o final de sua vida em 1996, só depois ela seguiu para a Gruta.

Atendimento e Romarias
Durante o ano acontecem missas aos finais de semana e nos dias 11 de cada mês, lembrando a data da primeira aparição em Lourdes. A festa máxima da padroeira acontece no dia 11 de fevereiro com missas e procissões.

Também acontece na Gruta desde 1975 por inspiração do Cardeal Vicente Scherer (que desejou marcar com uma celebração o início do mês dedicado a Virgem Maria a cada ano, no primeiro domingo do mês de maio), a chamada Romaria à Gruta. Quando uma procissão sai da Igreja Nossa Senhora da Glória e parte em direção à Gruta.

Reitores

<center>

<center>

Referências Bibliográficas
 LORENZATTO, Antônio Domingos. Nossa Senhora de Lourdes: os 50 anos de gruta. Porto Alegre, 1985.
 LORENZATTO, Antônio Domingos. História do Bairro Cascata''. Porto Alegre: EST, 2008.

Ligações externas 

Igrejas de Porto Alegre
Santuários do Rio Grande do Sul
Templos católicos romanos